Diu kan syfta på följande platser:

Indien 

 Diu, stad, Daman och Diu, 
 Diu Island, ö, Daman och Diu, 
 Diu (distrikt), Daman och Diu, 

Robotskapade Indienförgreningar